Mahaba Island ist der Name folgender Inseln der Philippinen:

 Mahaba Island (Provinz Leyte)
 Mahaba Island (Provinz Samar)
 Mahaba Island (Surigao del Norte)
 Mahaba Island (Surigao del Sur)